Ваља Санпетрулуј има више значења:

 Ваља Санпетрулуј (Гребенишу де Кампије), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља Санпетрулуј (Погачауа), насеље у округу Муреш у Румунији